Балога — українське прізвище.

Відомі носії 
 Балога Віктор Іванович — український політик.
 Балога Іван Іванович — український політик.
 Балога Павло Іванович — український політик.
 Балога Петро Іванович (1963—2016) — військовик ЗСУ, загинув у боях за Мар'їнку.

Див. також 

 Балега
 Балог
Прізвища на -га